El Palacio de Buenavista es la denominación de:

 el Palacio de Buenavista de Madrid (España), donde se sitúa el Cuartel General del Ejército de Tierra de España; 
 el Palacio de Buenavista de Málaga (España), en donde se ubica el Museo Picasso Málaga;
 el Palacio de Buenavista de Toledo (España);
 el Palacio del Conde de Buenavista de la Ciudad de México, en el que se ubica el Museo Nacional de San Carlos.